The Long Earth — цикл произведений английских писателей Терри Пратчетта и Стивена Бакстера, в который входят следующие фантастические романы:
 Бесконечная земля
 Бесконечная война
 Бесконечный Марс
 
 .. На русском языке первый из романов цикла издан 1 июля 2014 года издательством «Эксмо» в переводе В. Сергеева.

Примечания 

Книжные серии по алфавиту
Терри Пратчетт
Литературные фантастические произведения Великобритании
Фантастические книжные серии